25 Øre oder 25 Öre ist der Nennwert folgender Geldstücke:
 25 Øre (Dänemark)
 25 Øre (Norwegen)
 25 Öre (Schweden)